Турар Байдусекович Алипбаев (; 22 октября 1959, село Жабасак, , Актюбинская область, КазССР, СССР) — казахстанский домбрист, кюйши, , , профессор. Заслуженный артист Казахстана (1998), кавалер ордена «Курмет» (2019). Отличник образования Республики Казахстан (1996).

Биография 
Родился 22 октября 1959 года в селе Жабасак Айтекебийского района Актюбинской области.

В 1977 году окончил Жабасакскую среднюю школу, в 1978 году поступил в Актюбинское музыкальное училище, которое окончил в 1982 году.

В 1982 году поступил в Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы на факультет народных инструментов, который окончил в 1987 году по специальности домбрист-тенор. В 1992 году окончил аспирантуру консерватории.

С 1987 по 1997 год — преподаватель Тургайского областного музыкального колледжа города Аркалыка.

С 1997 по 1998 год — преподаватель Целиноградского областного музыкального колледжа.

С 1998 по 2010 год — главный концертмейстер оркестра казахских народных инструментов государственной филармонии Нур-Султана.

В составе оркестра выступал с гастролями во всех регионах республики, странах СНГ и за рубежом: Англия, Франция, Германия, Испания, Италия, Турция, Япония, Братислава, Бельгия, Греция, Болгария, Венгрия, Западная Африка, ОАР, Китай, Америка, Австрия, Румыния и др.

С 1998 года преподаватель, доцент, профессор кафедры домбры факультета традиционного музыкального искусства Казахского национального университета искусств (г. Нур-Султан);

Творчество 
В репертуаре кюи Курмангазы, Даулеткерея, Дины Нурпеисовой, Сейтека Оразалыулы, Окапа и Кали Жантлеуова и др. С исполнительским мастерством внес большой вклад в развитие казахского кюя.

Избранные кюи 

  Курмангазы Сагырбайулы;
  Курмангазы;
  Курмангазы;
  Курмангазы;
  Курмангазы;
  Даулеткерей;
  Даулеткерей;
  Даулеткерей;
  Даулеткерей;
  Есбай;
  Есбай;
  Дина Нурпеисова;
  Дина Нурпеисова;
  Дина Нурпеисова;
  Таттимбет;

Награды и премии 
 1984 — лауреат Республиканского конкурса «Жигер»;
 1990 — лауреат Республиканского конкурса имени Курмангазы;
 1994 — Почётная грамота министерства образования и науки Республики Казахстан;
 1996 — Нагрудный знак  «Отличник образования Республики Казахстан»;
 1998 (15 декабря) — Указом президента РК награждён почётным званием «Заслуженный артист Республики Казахстан» (награда вручена из рук президента в Акорде) — за выдающиеся заслуги в национальном искусстве и общественную активность.;
 1998 — Профессор Казахской Национальной академии музыки;
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»;
 2017 — Медаль имени «Ыбырай Алтынсарин»  — за особые заслуги в области просвещения и педагогической науки.;
 2018 — доцент искусствоведения;
 2019 (29 ноября) — Указом президента РК награждён орденом «Курмет» — за значительный вклад в воспитание молодого поколения казахских музыкантов, формирование национального сознания.;

Примечания 

Выпускники Казахской консерватории
Домбристы
Кюйши
Преподаватели Казахского национального университета искусств
Отличники образования Республики Казахстан
Награждённые медалью имени Ибрая Алтынсарина
Заслуженные артисты Казахстана